Лонгвуд () — посёлок и округ на острове Святой Елены, знаменит как место ссылки Наполеона Бонапарта. В Лонгвуде находится дом Лонгвуд-Хаус, где он жил с 1815 и умер в 1821 году.

Описание 
В 2011 году население Лонгвуда составляло 802 человека, по сравнению с 960 в 1998 году. Площадь округа 33.4 км2. Округ является вторым по площади на острове (после Блу-Хилл). Помимо собственно Лонгвуда, в нём есть посёлок Хатс-Гейт (), где расположена . Здесь же расположена единственная на острове площадка для гольфа.

В округе находится , на которой расположен .

В округе Лонгвуд находится метеостанция. Показания температуры, атмосферного давления и видимости автоматически снимаются и передаются каждые 3 часа.

История

Обсерватории 
Покинув Оксфордский университет, Эдмонд Галлей в 1676 году посетил остров Святой Елены и основал обсерваторию с 24,3-футовым (7,3 м)  с целью изучения звёзд Южного полушария. Место расположения этого телескопа находится возле церкви cв. Матфея. Холм высотой 680 м назван в его честь горой Галлея.

Обсерватория Галлея использовалась в 1677—1678 гг. Вернувшись в Англию в 1678 году, в 1679 году Галлей опубликовал Catalogus Stellarum Australium, в который вошли сведения о 341 южной звезде. Благодаря этому дополнению к современным звездным картам Галлея сравнивали с Тихо Браге. Впоследствии Галлей был награждён званием магистра Оксфорда и членством в Лондонском королевском обществе.

В 1686 году Галлей опубликовал вторую часть результатов своей экспедиции на остров Святой Елены, где описывал пассаты и муссоны. В этой работе он указал нагрев воздуха солнцем как причину атмосферных движений. Он также установил связь между атмосферным давлением и высотой над уровнем моря. Его диаграммы были важным вкладом в зарождавшуюся область визуализации информации.

В 19-м — начале 20 веков в деревне Лонгвуд была расположена обсерватория (использовалась в 1840—1849 годах), а в районе Хатс-Гейт были построены ещё две обсерватории: одна использовалась в 1892—1924 годах, а вторая — в 1925—1975 годах.

Наполеон 
17 октября 1815 года Наполеон и его товарищи по ссылке высадились на Святой Елене. Два месяца опальный император гостил у семейства Балкомбов в имении Брайрс, подружившись с их дочерью Бетси. 10 декабря он переехал в Лонгвуд-Хаус — здание, больше напоминавшее тюрьму, чем жильё. Наполеон проводил время, прогуливаясь по отведённой английскими властями территории, диктуя и читая. Его донимали постоянные придирки губернатора Хадсона Лоу. Здоровье узника постепенно ухудшалось. Весь 1817 год он страдал от дизентерии и ревматических болей. В 1819 году участились головокружения. К июлю 1820 года у бывшего императора появились тошнота и боли в желудке. 5 мая 1821 года в 17 часов 49 минут Наполеон Бонапарт скончался и 9 мая был похоронен в Долине Могилы.

География и климат 
В отличие от жаркого и влажного Джеймстауна, находящегося на уровне моря, Лонгвуд расположен на высоте примерно 500 метров над уровнем моря. Поскольку Лонгвуд один из самых высокогорных посёлков острова, климат в нём средний между средиземноморским с тёплым летом (Классификация климатов Кёппена: Csb) и субтропическим высокогорным (Классификация климатов Кёппена: Cfb) из-за постоянно мягкой температуры и равномерных осадков. Благодаря тому, что он находится на возвышенности, посёлок имеет обильную растительность.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фотографии Лонгвуда
  Дом Наполеона в Лонгвуде. XIX век.
  Сведения о пребывании Наполеона в Лонгвуде 
 Описание дома Наполеона в Лонгвуде 
 Статья о жизни Наполеона на острове на русском языке

Резиденции Наполеона
Остров Святой Елены